Alberto Luiz Farah foi um pianista e produtor musical de música popular brasileira.

Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói